Frederik van Egmont (ca 1440 – 1521) was heer van IJsselstein, graaf van Buren en Leerdam en raadslid-kamerheer van Karel de Stoute en Maximiliaan I van Oostenrijk. Ook was hij heer van Cranendonck en Eindhoven. Zijn bijnaam was: Schele Gijs.

Levensloop
Frederik was de tweede zoon van Willem IV van Egmont en Walburga van Meurs. Samen met zijn broers steunde hij de acties van hun vader in Gelre. Nadat de Bourgondiërs het hertogdom hadden veroverd, kreeg Frederik er belangrijke functies toebedeeld. In 1478 werd Frederik in Nijmegen gevangen genomen door aanhangers van Adolf van Gelre en zat er drie jaar gevangen (1478-81). Na zijn vrijlating stond hij bisschop David van Bourgondië bij in de Stichtse Oorlog (1481-83). In 1482 wist hij het beleg van IJsselstein te verijdelen door een troepenmacht in Schoonhoven te verzamelen. In de jaren 1480 steunde hij de politiek van Maximiliaan I van Oostenrijk. In 1486 woonde hij diens kroning tot Rooms koning bij en in 1488 voerde Frederik een leger aan dat naar Brugge trok om Maximiliaan te ontzetten toen die daar werd vastgehouden.

In 1492 werd hij door Maximiliaan beleend met de titels graaf van Buren en graaf van Leerdam. In 1499 werd hij als ‘gezworen broeder’ toegelaten tot de Onze Lieve Vrouwebroederschap in 's-Hertogenbosch. Het beleg van Franeker in 1500 was Frederiks laatste militaire actie.

Huwelijk en kinderen
In 1464 trouwde Frederik met Aleida van Culemborg (overleden 20 juli 1471), vrouwe van Sint-Maartensdijk.
Uit het huwelijk met Aleida werden twee kinderen geboren:
 Floris, graaf van Buren en Leerdam en heer van IJsselstein, ook genoemd Fleurken Dunbier (1469-1539)
 Wemmer van Egmont van Buren

In 1502 hertrouwde hij met Walburga van Manderscheid (overleden 1527).

Frederik had daarnaast nog kinderen bij andere vrouwen:
 Christoffel van Egmond (van IJsselsteijn)
 Willem I bastaard van Egmond (overleden ca. 1532). Hij trouwde Theodora de Ro(e)ver, dochter van Geerlic de Rover ook bekend als Geerlic de Rave. Uit het huwelijk van Willem en Theodora zijn 2 kinderen geboren: (1) Willem II van IJsselstein; (2) Willem III van IJsselstein, in 1529 kanunnik.

Frederik had een relatie met Catharina van Ranst van Kessel (overleden 1500) dochter van Hendrik van Ranst en Henrica van Haaften. Uit deze relatie is voortgekomen:
 Catharina bastaarddochter van Egmond, zij trouwde op 5 mei 1497 met Lodewijk van Praet van Moerkerken ridder, heer van Carnisse en kastelein te Schoonhoven

Huis Egmont
Graaf van Buren en Leerdam
Heer van IJsselstein
Heer van Cranendonck
Heer van Eindhoven
Egmont, Fr